Демірчян Карен Серобович (, 17 квітня 1932, Єреван — 27 жовтня 1999, там само) — радянський та вірменський партійний і державний діяч.
 Овіґ Демірчян (, ;  25 січня 1989]), також відомий як просто Овіґ (, , ) — кіпріотський співак вірменського походження, який представляв Кіпр на Євробаченні 2017 у Києві, Україна.
 Демірчян Оганес Самвелович (1975) — радянський та вірменський футболіст.